Franklin van Beek (Ederveen, 19 februari 1998) is een Nederlandse producer en dj, die doorgaans zijn muziek bij Spinnin' Records & Revealed Recordings uitbrengt. Onder zijn artiestennaam RSCL is hij actief als producer en diskjockey.

De muziekstijl van Van Beek wordt doorgaans benoemd als Tech House, met als bekendste hit 'Way It Is', een samenwerking met Nederlands DJ-duo Mr Belt & Wezol. Van Beek is ook een graag geziene gast bij Nederlands radiostation SLAM!, waar hij meermaals een Mixmarathon Mix verzorgt, en uitgenodigd is voor het programma 'het Avondcircus'.

Carrière 
Van Beek begon in 2014 met zijn carriére als DJ, voornamelijk eerst onder een ander alias, met meerdere muziekstijlen in zijn repertoire.

In 2020 tekende van Beek zijn eerste tracks bij platenlabels Soave & Spinnin' Records onder het alias RSCL. In 2021 verscheen 'Way It Is' op Spinnin' Records, een samenwerking met Mr Belt & Wezol, en tevens ook RSCL's grootste hit. De track behaalde meer dan 12.000.000 streams op Spotify.

In 2022 bracht RSCL meerdere tracks uit op Spinnin' Records & Revealed Recordings, het label van Hardwell.

Discografie

Singles 
 Ben Van Kuringen & RSCL - Do It To Me
 Mr. Belt & Wezol & RSCL - Way It Is
 RSCL X Mil & Jes - Not Your Problem
 RSCL - Make It Right
 RSCL - Like That
 Ben Van Kuringen & RSCL - Carousel
 Mr. Belt & Wezol & RSCL - Mistakes
 Tom Budin & RSCL ft. Maikki - Waking Up
 RSCL & it's murph & Twin Diplomacy ft. Jack August - Lost

Nederlands muziekproducent